

Persone 
Edward Hyde (1607-1659) – prete anglicano britannico
Edward Hyde, I conte di Clarendon (1609-1674) – storico e politico inglese, ministro di Carlo II d'Inghilterra
Edward Hyde (1645-1665) – avvocato inglese
Edward Hyde, III conte di Clarendon (1661-1723) – politico inglese
Edward Hyde (1881-1941) – giocatore di cricket inglese

Personaggi 
Edward Hyde – alter ego malvagio del Dr. Jekyll nel romanzo Lo strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde di Robert Louis Stevenson